Ось мира () — в мифологии и религии ось, связывающая небо и землю.
 Ось мира (астрономия) — диаметр, вокруг которого происходит вращение небесной сферы.
 Ось Мира () — конференция, прошедшая 17 ноября в Брюсселе по инициативе Voltaire Network.